Il doppio del Japan Open Tennis Championships 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Michail Južnyj e Miša Zverev erano i campioni uscenti, ma hanno scelto di non partecipare quest'anno.

Julian Knowle e Jürgen Melzer hanno battuto in finale Ross Hutchins e Jordan Kerr, con il punteggio di 6–2, 5–7, [10–8].

Teste di serie

 František Čermák /  Michal Mertiňák (quarti)
 Martin Damm /  Robert Lindstedt (primo turno)

  Simon Aspelin /  Paul Hanley (primo turno)
  Travis Parrott /  Filip Polášek (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
Tabellone principale

Japan Open Tennis Championships 2009
ATP World Tour 2009